Rembielin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Rembielin, village du powiat de Płock ;
 Rembielin, village du powiat de Przasnysz.